Киевская операция (январь 1919) РККА против Петлюры.
Киевская операция (август 1919) ВСЮР против РККА и затем Петлюры.
Киевская операция (декабрь 1919) РККА против ВСЮР.

См. также 
 Киевская операция